Силицид тетрамеди — неорганическое соединение
металла меди и кремния с формулой CuSi,
белые кристаллы.

Физические свойства 
Силицид тетрамеди образует белые кристаллы.

Не растворяется в воде.

Литература 
 

медь